Mit Q-Gruppe bezeichnet man:
 den Q-Schlüssel, einen Begriff aus der Funk- und Nachrichtentechnik
 die Q-Gruppe (Vasenmaler), eine Gruppe unbekannter antiker Vasenmaler, die von John D. Beazley um den Q-Maler gruppiert wurde; siehe auch Q-Maler